Вулиця Бурсацька, нині — вулиця Подільська (Чортків)
 Вулиця Бурсацька, нині — вулиця Шкільна (Запоріжжя)

Див. також 
 Бурсацький узвіз (значення)